Bașmakçı se poate referi la:

Diviziuni administrativ-teritoriale
 Bașmakçı, district în Provincia Afyonkarahisar din Turcia

Localități
 Bașmakçı, oraș în Provincia Afyonkarahisar din Turcia
 Bașmakçı, sat în Provincia Çorum din Turcia
 Bașmakçı, sat în Provincia Niğde din Turcia